est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine aromatique
 benzidine, numéro CAS 

 Pyridine
 diquat, numéro CAS